Pikku-Kraaseli kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku-Kraaseli (ö i Uleåborg), Norra Österbotten, 
 Pikku-Kraaseli (ö i Brahestad), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar